Julia (steenkoolmijn), een steenkoolmijn in Eygelshoven
 Juliaverzameling, een verzameling fractals verwant aan de Mandelbrotverzameling
 De vrouwelijke hoofdpersoon in Shakespeares tragedie Romeo en Julia
 Julia (1977), een Amerikaanse film uit 1977 onder regie van Fred Zinnemann
 Julia (2008), een Amerikaanse film uit 2008 onder regie van Erick Zonca
 Julia (2014), een Amerikaanse film uit 2014 onder regie van Matthew A. Brown
 Julia (2021), een documentairefilm uit 2021 over de Amerikaanse televisiekok Julia Child.
 Julia (televisieserie), een Amerikaanse sitcom uit 1968
 Julia (televisieserie uit 2022), een Amerikaanse televisieserie uit 2022 
 Julia (The Beatles), een liedje van The Beatles op het dubbelalbum The Beatles van 1968
 Julia (Vitesse), een single van Vitesse uit 1983
 Julia (Nick & Simon), een single van Nick en Simon uit 2013
 Julia (boek), een verhaal door Rhijnvis Feith
 Julia (slak), een geslacht van slakken
 Julia (orkaan 2022), een orkaan die in oktober 2022 over Centraal-Amerika trok

Personen 
 Julia (voornaam), een meisjesnaam
 Gens Julia (of gens Iulia), een Romeins geslacht (gens)
 Gaston Julia (1893-1978), Frans wiskundige
 Julia (Muppet), personage uit de kinderserie 'Sesamstraat'